RVN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rovaniemi (Finlandia)
 RVN – denominazione dell'emittente radiofonica Radio Veritas Network